Тырговиште — топоним:
 в Болгарии
 Тырговиште — город, центр Тырговиштской области;
 Тырговиште — община в Тырговиштской области;
 Тырговиште — село в Видинской области;

 в Румынии
 Тырговиште — город;

Другое
  — остатки средневекового сербского города

См. также 
 Трговиште
 Торговище